Charles Pinkney Halbert IV – cestista statunitense
 Edward Coote Pinkney – poeta, giornalista e marinaio statunitense
 Kevinn Pinkney – cestista statunitense
 William Pinkney – politico e diplomatico statunitense